Lucia Scardoni (ur. 22 marca 1991 w Weronie) – włoska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu G.S. Fiamme Gialle.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 8 grudnia 2007 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Alpen Cup” we włoskiej miejscowości Formazza, gdzie na dystansie 5 km stylem klasycznym zajęła 33. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 11 lutego 2012 roku w Nové Město, gdzie na dystansie 15 km stylem klasycznym zajęła 44. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Ruce, 27 listopada 2015 w sprincie stylem klasycznym zajęła 15. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2020/2021

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Ludzie urodzeni w Weronie
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991